Een periode-4-element is een chemisch element in de vierde regel (of periode) van het periodiek systeem der elementen. Deze elementen kenmerken zich doordat de 1s-, 2s-, 2p-, 3s- en 3p-schillen geheel met elektronen gevuld zijn. Van het begin tot het einde van deze periode worden de 3d-, 4s- en 4p-schil opgevuld. In het begin van de periode gebeurt dat systematisch, maar als gevolg van onderlinge afstoting wordt de opvulling verderop minder overzichtelijk. 

De elementen in de vierde periode zijn in het periodiek systeem hieronder gekleurd.

Chemisch element